Таволжа́нка — топоним:

Населенные пункты 
Казахстан
 Таволжанка — село в Астраханском районе Акмолинской области.

Россия
 Таволжанка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Таволжанка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Таволжанка — посёлок в Острогожском районе Воронежской области.
 Таволжанка — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Таволжанка — район города Грязи, бывшее село Липецкой области.
 Таволжанка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Таволжанка — село в Борском районе Самарской области.
 Таволжанка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Таволжанка — село в Карсунском районе Ульяновской области.

Украина
 Таволжанка — село в Двуречанском районе Харьковской области.

Реки 
 Таволжанка (приток Вятки) — река в Кировской области.
 Таволжанка (приток Карая) — река в Саратовской области.
 Таволжанка (приток Савалы) — река в Воронежской области.
 Таволжанка (приток Самары) — река в Самарской области.
 Таволжанка (приток Сузуна) — река в Новосибирской области.

См. также 
 Новая Таволжанка
Таволжан
 Таволга